El Municipal Garabito es un equipo de fútbol de Costa Rica que juega en la Segunda División de Costa Rica, la segunda categoría de fútbol en el país.

Historia 
Fue fundado en el año 2019 en el cantón de Garabito en la provincia de Puntarenas luego de que AS Puma Generaleña abandonara el cantón de Pérez Zeledón por el poco apoyo económico que tenían y se mudaron al cantón de Garabito.

El equipo tomó el lugar de AS Puma Generaleña en el torneo clausura 2019 y además también cuenta con secciones en categorías menores. Es el equipo que reemplaza a Jacó Rays FC en el cantón de Garabito que desapareció por problemas financieros.

Jugadores

Equipo 2021 

| colspan=10 style="font-size:95%; background: green" align=center|<span style="color:yellow"> Porteros 
 
 
|-
| colspan=10 style="font-size:95%; background: Green" align=center|<span style="color:yellow"> Defensas

|-
| colspan=10 style="font-size:95%; background: Green" align=center|<span style="color:yellow"> Mediocampistas

|-
| colspan=10 style="font-size:95%; background: Green" align=center|<span style="color:yellow"> Delanteros

|-

Referencias

Enlaces externos 
Facebook

Equipos de la Segunda División de Costa Rica
Equipos de fútbol fundados en 2019
Equipos de fútbol que han cambiado de ciudad
Equipos de fútbol de la provincia de Puntarenas
Deporte en Costa Rica en 2019